The Crooked Path – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Crooked Path – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Crooked Path – cortometraggio del 1915 diretto da Robert G. Vignola